Dehn ou Daenh est le patronyme de différentes familles, dont celles qui suivent.

Famille von Dehn, de la Baltique 
 
La famille von Dehn est une ancienne famille de la noblesse germano-baltes, danoise, hollandaise et finno-russe qui remonte à Arnold Dehn ( †1657). Originaire de Rostock en Allemagne, il s'installe en Estonie et devient l'organiste de l'église Saint-Nicolas de Tallinn. Il est inscrit dans la confrérie de la Chevalerie Estonienne.

Membres 
Heinrich von Dehn (†1684), fils du précédent, il est commandant du port de Tallinn et membre de la Grande Guilde.
Arnold von Dehn (1671-1723), noble marchand, Aîné de la Grande Guilde. Fils du précédent et père du suivant.
Arnold von Dehn (1712-1798), seigneur de Fall, seigneur du royaume (Reichsherr) et conseiller judiciaire, admis au sein de la noblesse russe (1762).
Elias von Dehn (1719–1759), Porte-parole de la Grande Guilde.
Eberhard Dehn (1753–1828), Rittmeister de la Maison des Têtes Noires de Tallinn, admis au sein de la noblesse russe (1789), fondateur de la branche de Livonie. Père du suivant.
 (1796-1825), prêtre et professeur de théologie, grand-père de  (1862-1949), également prêtre et professeur de théologie. 
Joachhim von Dehn (1722-1796), juriste, conseiller et maire de Tallinn (1783-1786). Inscrit à Vienne en 1786 dans la noblesse du Saint-Empire.
Thomas Johann von Dehn (1754-1817), maire de Tallinn (1814-1817). Fils du précédent.
Joachim von Dehn (1767-1816), docteur en droit, seigneur de Weltz. Frère du précédent.
Karl Heinrich von Dehn (1816-1878), major-général et commandant de la Garde impériale en 1860, lieutenant-général russe (1867), adjudant-général de Sa Majesté Impériale Alexandre II (1871), commandant du 3 corps d'armée (1876), seigneur de Kono. Fils du précédent.
August Alexander von Dehn (1867-1930), major-général russe (1914). Chevalier de l'Ordre de Saint Stanislas, (2 classe), de Sainte-Anne (2), de Saint-Vladimir (4) et officier de l'Ordre des Saints-Maurice-et-Lazare.

Famille von Dehn, des Pays-Bas 
 
Cette famille von Dehn () est une famille noble néerlandaise-danoise dont les ancêtres descendent de la famille néerlandaise "van Pot" (ou Pott). Elle remonte à Conrad van Pot qui déménage devant les troubles religieux dans le nord de l'Allemagne (Mecklembourg, Brunswick) puis au Danemark.

Membres 
Peter von Dehn, colonel. Fils de Nicolaus von Dehn et petit-fils de Conrad van Pot. Père du suivant.
Nicolaus von Dehn (1651–1680), colonel du régiment hollandais de Watteville. Père du suivant.
Georg August von Dehn (†1700, Glückstadt), colonel danois  au service du Pays-Bas, père des quatre suivants.
 (1688-1753), comte du Saint-Empire (1726), diplomate à Saint-Pétersbourg (1734-1736), Madrid (1742-1747) et La Haye (1749-1753). Il était Geheimer Rat danois (1731) et chevalier de l'ordre de Dannebrog (1727).
 (1689-1760). lieutenant-général (1756) et chambellan danois, chevalier de Dannebrog (1752). Frère du précédent et du suivant.
Friedrich Ludwig von Dehn (1697-1771), baron (1750) puis comte du Saint-Empire (1768), chevalier de l'ordre de l'Éléphant, diplomate et homme d'État au service du Danemark, il fut notamment gouverneur danois du Schleswig et du Holstein. Avec lui s'éteint la branche danoise.
Friedrich Gustav von Dehn (1683–1731), generalleutnant du duché de Brunswick-Lunebourg.
baron Conrad Detlev von Dehn († 1759), colonel en Brunswick.
baron Johann Friedrich Christian von Dehn (1714-1766), colonel et chambellan danois.
baronne Sophia Charlotte von Dehn (1760–1813). Epouse du baron Carl Friedrich von Ahlefeld (1750–1829) et à l'origine de la famille Ahlefeldt-Dehn (1783).
 (1716-1776), rittmeister garde du corps, maréchal de la cour de la duchesse Augusta-Charlotte de Hanovre, chevalier de l'ordre de Dannebrog, baron danois (1768) lié au majorat de Ludwigsburg sur la presqu'île de Schwansen. Avec lui s'éteint la branche allemande et la famille von Dehn.

Famille von Dehn, de Finlande 
 
Famille Daehn ou Dehn. Elle aurait une origine commune avec la précédente mais cette relation n'a pu être clairement démontrée. 
Cette famille remonte à Samuel Dehn († 1782), allemand parti en Russie (Grand-duché de Finlande) à la suite de Antoine-Ulrich de Brunswick et qui devient par la suite vice-président du Collège de Justice.

Membres 
 (1787-1857), ingénieur, général et membre du Conseil de l'Empire, il fut ingénieur en chef du Royaume du Congrès. Petit-fils du précédent.
 (1838-1900), général d'infanterie, ministre-secrétaire d'État aux affaires du Kraï de Stavropol (1877-1883) puis du Grand Duché de Finlande (1891-1898) et gouverneur de Vyborg (1883-1885). Il est 'époux de la princesse Sofya Vladimirovna Sheremeteva (1883-1955), fille du général prince  (1825–1899).
Vladimir von Daehn (1823-1888), major (1861) puis lieutenant-général, gouverneur de la province de Koursk (1868), sénateur de l'empire. Fils du précédent.
Ivan von Daehn (1830-1884), commandant du régiment d'infanterie d'Omsk. Frère du précédent.

Famille von Daehn, de Lettonie 
 
Originaire de Lettonie, cette famille est intégrée à la noblesse des Pays-Bas en 1822.
Elle remonte à Martin Daehne, citoyen et menuisier à Riga qui est mentionné comme presbytre ou Aîné (amtsältester) en 1716 et 1720. Son petit-fils Johann Christoph Wilhelm (1744-1803) est au service du duc de Brunswick, notamment comme greffier et solliciteur, et s'installe aux Pays-Bas. Deux de ses fils sont intégrés à la noblesse néerlandaise le . L'un d'eux s'installe à Brunswick et est l'ancêtre de la branche allemande de cette famille, intégrée par la suite à la noblesse de ce pays. Aux Pays-Bas, la famille s'éteint en 1936.

 (1780-1859), fils du précédent Johann Christoph Wilhel. Officier de cavalerie au service de Brunswick (1797), des Pays-Bas (1807), de la France (1810) puis à nouveau des Pays-Bas (1813-1830, 1831), il termine sa carrière comme major-général (1838).

Sources 
Vitold Vladislavovich Rummel: Encyclopédie Brockhaus et Efron , 1890-1907
Baltische biografische Lexika
Adliga ätten nr. 199 Daehn, von
De Nederlandse adel. Besluiten en wapenbeschrijvingen. 's-Gravenhage, 1989, p. 73.
''Nederland's Adelsboek, 81 (1990-1991), p. 347-352.

Noblesse balte
Noblesse du Saint-Empire romain germanique
Noblesse russe
Noblesse danoise
Noblesse néerlandaise